Under Suspicion ist der Originaltitel folgender Werke:
 Unter Verdacht (1991), britischer Spielfilm mit Liam Neeson und Laura San Giacomo (1991)
 Unter Verdacht – Der korrupte Polizist, US-amerikanische Fernsehserie (1994–1995)  
 Under Suspicion – Mörderisches Spiel, US-amerikanischer Spielfilm mit Gene Hackman und Morgan Freeman (2000)